Сузанна Тамаро (, , Трієст, Італія) — італійська письменниця, режисер та сценарист.

Біографія 
Сюзанна Тамаро народилась 12 грудня 1957 року в місті Трієст (Італія) в сім'ї середнього класу. Її мати пов’язана з італійським письменником Італо Свево (). У 1976 р. Тамаро отримала диплом викладача і  стипендію на навчання в італійській школі кіно - Centro Sperimentale di Cinematografia.

У 1978 році вона почала опублікувала свої перші оповідання, а в 1981 році написала свій перший роман: «Ілмітц» (). Його відхилили всі видавництва, до яких вона звернулася, і до цих пір він не опублікований досі.

У 1980-х вона співпрацювала з RAI (Radiotelevisione italiana).

У 1989 р. її роман «La testa fra le nuvole» був опублікований видавництвом Marsilio. Її другий роман «Per voce sola» (1991 р.) здобув міжнародну премію ПЕН-клубу та був перекладений кількома мовами. У 1991 р. вона написала книгу для дітей Cuore di ciccia.

У 1994 році вона написала «Va 'dove ti porta il». Книга стала міжнародним бестселером, і вона стала "італійською книгою, найбільш проданою у 20 столітті". Сюжет обертається навколо Ольги, літньої жінки, яка вирішує написати довгий лист своїй внучці в Америці. Ольга розмірковує над своїм життям і розкриває внучці їхні сімейні таємниці. Цей роман був перекладений більш ніж 35 мовами. У 1996 р. італійський режисер Крістіна Коменчіні зняла фільм за мотивами роману. У 2006 р. вона написала Ascolta la mia voce продовження «Va 'dove ti porta il». Цей роман був перекладений дванадцятьма мовами.

З 1996 р. до 1998 р. вона брала участь у популярному італійському журналі Famiglia Cristiana. У 1997 році вона опублікувала роман «Anima Mundi», розповідаючи історію про дружбу двох жінок.

У 2008 році вона опублікувала роман «Luisito- A Love Story».

У вересні 2018 року вона оголосила про вихід своєї наступної книги і передбачила, що в ній вона розповідає, що страждає на синдром Аспергера з перших років життя.

Нагороди та премії 
 1989 р. - Prize Italo Calvino (за твір  "La testa fra le nuvole")
 1990 р. - Prize Elsa Morante (за "La testa fra le nuvole ")
 1991 р. - International PEN (за твір "Per voce sola")
 1992 р. - Rapallo Carige Prizefor women writers for "Per voce sola" 
 1995 р. - Prize Cento (за твір Il cerchio magico)
 2013 р. - Honorary Golden Dante of A.L. "Bocconi d'Inchiostro" - Bocconi University for her outstanding career

Творчість 
La testa tra le nuvole (1989, Elsa Morante prize).
Per voce sola (1991, International PEN prize).
Cuore di ciccia (1992)
Il cerchio magico (1994)
Follow your Heart (1994)
Anima Mundi (1997)
Cara Mathilda. Lettere a un'amica (1997)
Tobia e l'angelo (1998)
Verso casa (1999)
Papirofobia (2000)
Rispondimi (2001)
Più fuoco più vento (2002)
Fuori (2003)
Ogni parola è un seme (2005)
Ascolta la mia voce (2007)
Luisito - Una storia d'amore (2008)
Il grande albero (2009)
Per sempre, (2011)
L' isola che c'è. Il nostro tempo, l'Italia, i nostri figli(2011).
Ogni angelo è tremendo,(2013)
Via Crucis. Meditazioni e preghiere, (2013)(E-book)
Un'infanzia: adattamento teatrale di Adriano Evangelisti, (2013)(E-book)
Sulle orme di San Francesco, (2014)(E-book)
Illmitz, (2014)
Salta Bart!, (2014)
Un cuore pensante, (2015)
Il tuo sguardo illumina il mondo (2018)

Фільмографія 
В моєму коханні () (2004)

Література 
Davide Torrecchia, Cuore di nuvola. Susanna Tamaro e «Luisito». Dalla cronaca alla fiaba, il rigore della semplicità in una scrittura da sempre nel fuoco della controversia, «Caffè Michelangiolo», Firenze, Pagliai Polistampa-Accademia degli Incamminati, a. XIII, n. 2, maggio-agosto 2008, pp. 28–34.
Idem, Una fiaba lunga tre secoli. «Il grande albero» di Susanna Tamaro, «LG Argomenti», Genova, Erga Edizioni, a. XLVI, n. 2, aprile-giugno 2010, pp. 61–63.

Примітки

Посилання 
 
 International PEN 
 

Італійські письменниці
Письменники XX століття
Письменники XXI століття
Випускники Експериментального кіноцентру
Уродженці Трієста